Ninot és un mot que apareix a la toponímia de la Serra de Tramuntana per designar un penyal prominent, semblant a un Cavall Bernat però de dimensions més reduïdes. Hom troba els següents:

 El Ninot del Pujol, dalt de la possessió del Pujol, al camí que va a Fartàritx del Racó, al terme de Pollença
 El Ninot de Mortitx, vora el redol on el Torrent de Mortitx es comença a embarrancar
 El Ninot de la Clo, a la Clo, al peu del mirador del Colomer, a la carretera de Formentor
 Termes semblants:
 Cavall Bernat#Mallorca
 Frare
 Udró
 Pa de Figa

Referències 
 «El Ninot» al web ToponimiaMallorca.net